Kerkhof van Villiers-le-Sec (Calvados)
 Kerkhof van Villiers-le-Sec (Haute-Marne)
 Kerkhof van Villiers-le-Sec (Nièvre)
 Kerkhof van Villiers-le-Sec (Val-d'Oise)